Радушкевич, Валерий Павлович (1908—1976) — советский кардиохирург, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Радушкевич, Леонид Викторович (1900—1972) — советский физико-химик, доктор химических наук, профессор, один из создателей теории объёмного заполнения микропор (уравнение Дубинина — Радушкевича, 1947), автор первых электронно-микроскопических снимков (1952) синтезированных при его участии углеродных нанотрубок.